Ваља луј Михај има више значења:

 Ваља луј Михај (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља луј Михај (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији